Mans est un nom propre qui peut se référer à :
 Le Mans, ville de l'ouest de la France, préfecture de la Sarthe, située dans les Pays de la Loire ;
 Mans (), ou Mancius ou Mancio ou Mancos, esclave chrétien amené de Rome, martyr par la main des Juifs à Evora au Portugal ; fêté le 21 mai ;
 Gerhard Mans (1987-), coureur cycliste namibien.
Måns, un prénom suédois traduit par Le grand
Mans est le nom de famille des personnes suivantes
George Mans (1940-2017), joueur de football américain, entraîneur et homme politique
Jacques Pelletier du Mans (1517-1582), humaniste, poète et mathématicien français
Keith Mans (né en 1946), homme politique britannique
 Mark Mans (né en 1955), officier militaire britannique
 Perrie Mans (né en 1940), joueur de snooker sud-africain

Références